Касселл () — американская фамилия.

Известные носители 
 Касселл, Оллан (род. 1937) —американский легкоатлет (спринт) и спортивный функционер.
 Касселл, Сэм (род. 1969) —американский профессиональный баскетболист.

См. также